Ми́ньо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бетансос. Занимает площадь 35,9 км². Население — 5628 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Miño
 Club Deportivo Náutico de Miño 

Муниципалитеты Ла-Коруньи